MacMullan est un nom propre irlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jackie MacMullan (1960-), journaliste sportive américaine ;
 Lauren MacMullan (1964-), réalisatrice britannique spécialisée dans les films d'animation ;
  (1752-1824, évêque catholique irlandais.

Patronyme irlandais